Свиточная башня — это юго-западная башня Большого Успенского монастыря Кирилло-Белозерского монастыря, построенная около 1591 года.

Описание 
Свиточная башня стоит на небольшом мысу на берегу Сиверского озера. Название происходит от слова «Свитки», обозначающего одежду. В XVIII веке на первом этаже жили «детёныши» (дети служек), которые «мыли на братию свитки». Башня прямоугольная в плане: 9,5×8,7 метров. Она имеет три этажа. Перекрытия отмечены поясом декора из кирпича. Нижний этаж имеет коробовый свод, разрушенный в одном месте (на 1934 год). Он отапливался «по-чёрному» (имеет следы копоти). Перекрытия других этажей не сохранились. Они были деревянными. Нижний этаж имеет в некоторых окнах косяки (на 1934 год). Из среднего яруса имеются выходы на оба прясла крепостных стен. В башне 3 ряда окон, ряд на этаж. Средний ярус имеет немного больше окна. Железная крыша и подволоки изготовлены в 1835 году. В 1775 году на башне было 2 пушки.

Реставрация 
В 1773 году башня была «ветха». Её чудом не разобрали. В 1920—1921 годах ремонт, произведённый по настоянию Главнауки, позволил выстоять памятнику до наших дней.

Галерея

Примечания 

Башни и стены Кирилло-Белозерского монастыря